Кубок президента АФК 2010 — 6-й розыгрыш международного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Финальный этап прошёл 24—26 сентября 2010 года в Янгоне, Мьянма.

Формат и участники 
В турнире участвуют 11 команд, разбитые на 3 группы (2 группы по 4 команды и 1 группа с 3 командами). Победители групп и лучшая команда, занявшая 2-е место, вышли в финальный этап. Групповые турниры прошли в Мьянме и Бангладеш. Финальный этап пройдёт в Мьянме.

Первый этап

Группа A 
Матчи прошли 12—16 мая 2010 года в Дакке, Бангладеш.

|}

Группа B 
Матчи прошли 10—14 мая 2010 года в Янгоне, Мьянма.

|}

Группа C 
Матчи прошли 9—13 мая 2010 года в Янгоне, Мьянма.

|}

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Поскольку в группе C участвовало только 3 команды, для команд из других групп матч против соперников, занявших 4-е место, не учитывался.

Финальный этап 
Матчи прошли 24 и 26 сентября 2010 года в Янгоне, Мьянма.

1/2 финала 

|}

Финал 

|}

Награды 
По итогам турнира также были присуждены следующие призы:
 «Честной игры»:  Дордой
 «Золотая бутса»:  Рустам Усманов ( Вахш)
 «Самый полезный игрок»:  Мирлан Мурзаев ( Дордой)

Примечания

Ссылки 
 Кубок президента АФК 2010 на сайте АФК
 Статистика Кубка президента АФК 2010 на сайте RSSSF

2010
Футбол в Азии в 2010 году
Янгон
Сентябрь 2010 года
Спорт в Мьянме
2010 год в Мьянме